Czernice Borowe – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Czernice Borowe – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim
 Czernice Borowe – dawna gromada w powiecie przasnyskim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Czernice